El Torneig de Buenos Aires 2018, conegut oficialment com a Argentina Open 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de febrer de 2018 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar per segona vegada a Buenos Aires (2016).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018